La liste des villes et villages fleuris des Côtes-d'Armor dresse le nom des communes récompensées par le concours des villes et villages fleuris dans le département des Côtes-d'Armor, en Bretagne.

En 2022, 79 communes du département figurent au palmarès du concours, soit cinq communes de plus par rapport aux résultats de 2021. De plus, le département des Côtes-d'Armor est récompensé du label Département Fleuri.

Communes labellisées 

L'indication de hausse, de baisse ou de stagnation, pour la catégorie 4 fleurs, correspond au précédent résultat (année 2022 par rapport à 2021). Les autres catégories (3, 2 et 1 fleur) n'ont pas d'indications car leurs différents résultats ne reflètent pas obligatoirement une signification positive ou négative.

Répartition selon le nombre de fleurs 

Les 79 communes sont réparties comme suit :
 4 fleurs : 9 communes. 
 3 fleurs : 23 communes.
 2 fleurs : 18 communes.
 1 fleur : 29 communes.

Liste des communes 

La liste suivante répertorie les communes des Côtes-d'Armor labellisées « Ville ou village fleuri » (la ou les communes promues en 2022 sont identifiées en caractères gras) :

4 fleurs

3 fleurs

2 fleurs

1 fleur

Distinctions

Fleurs d'Or 

 Saint-Gilles-Vieux-Marché (2022)
 Saint-Brieuc (2019)
 Lannion (2015)

Prix nationaux 

 Prix de la diversité végétale : Pleudihen-sur-Rance (2020).
 Prix de la valorisation touristique du label : Lannion (2018).
 Prix de l'action éducative et pédagogique : Saint-Méloir-des-Bois (2018).
 Prix national de l'Arbre : Dinan (1996).

Département fleuri 

Le département des Côtes-d'Armor est récompensé du label Département Fleuri pour la quatrième fois (1996, 2006, 2011 et 2018).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Concours des villes et villages fleuris
 Liste des villes et villages fleuris de France

Côtes-d'Armor
Liste en rapport avec les Côtes-d'Armor